Чемпионат Англии по футболу — многозначный термин. Возможные значения:

 Система футбольных лиг Англии — система лиговых турниров в английском футболе, пять высших дивизионов которой являются общенациональными.
 Высший дивизион чемпионата Англии — высший дивизион в системе футбольных лиг Англии. С 1992 года им является Английская Премьер-лига, ранее им являлся Первый дивизион Футбольной лиги.
 Второй дивизион в системе футбольных лиг Англии. С 1892 по 1992 год им являлся Второй дивизион Футбольной лиги, с 1992 по 2004 год им являлся Первый дивизион Футбольной лиги, с 2004 года им является Чемпионшип Английской футбольной лиги.
 Третий дивизион в системе футбольных лиг Англии. С 1920 по 1992 год им являлся Третий дивизион Футбольной лиги (с 1921 по 1958 год был разделён на северную и южную секции), с 1992 по 2004 год им являлся Второй дивизион Футбольной лиги, с 2004 года им является Лига 1 Английской футбольной лиги.
 Четвёртый дивизион в системе футбольных лиг Англии. С 1958 по 1992 год им являлся Четвёртый дивизион Футбольной лиги, с 1992 по 2004 год им являлся Третий дивизион Футбольной лиги, с 2004 года им является Лига 2 Английской футбольной лиги.
 Пятый дивизион в системе футбольных лиг Англии. С 1979 по 1986 год им являлась Альянс Премьер-лига, с 1986 по 2015 год им являлась Футбольная конференция, с 2015 года им является Национальная лига.

См. также 
 Чемпионы Англии по футболу — список победителей высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии.